Косумельский енот () — редкий вид енотов, обитающий на мексиканском острове Косумель.

Описание вида 
Косумельский енот — наименьший вид среди енотов. Взрослая особь имеет длину тела 60—80 см, при этом хвост — около 25 см, самцы крупнее самок. Масса — от 3 до 4 кг. Тем самым косумельский енот примерно на 45 % легче и на 18 % меньше, чем материковый енот-полоскун.

Шерсть имеет коричнево-сероватый цвет, хвост — с жёлтым оттенком. На морде — чёрная маска.

Распространение 
Вид является эндемиком Косумеля, небольшого острова в Карибском море у побережья Кинтана-Роо, площадь которого составляет 478 км². Естественная среда обитания — мангровые леса, а также дождевые леса внутри острова, пляжи и возделываемые земли.

Образ жизни 
Ведёт преимущественно одиночный ночной образ жизни. Всеяден. Около 50 % рациона енотов составляют крабы, а также лягушки, ящерицы и насекомые. Из растительной пищи питается плодами манилкары и Pithecellobium и травой просо.

Биология размножения изучена мало.

Охрана вида 
Согласно IUCN, вид находится в критической опасности, охранный статус — CR. Оценка численности — около 300 особей.

Примечания

Литература 
 Alejandra de Villa-Meza, Rafael Avila-Flores, Alfredo D Cuarón & David Valenzuela-Galván: Procyon pygmaeus. In: Mammalian Species 2011, Nr. 43, S. 87-93.
 

Животные, описанные в 1901 году
Енотовые
Млекопитающие Центральной Америки
Кинтана-Роо
Эндемичная фауна Косумеля